Il doppio del Rai Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Dustin Brown e Jonathan Marray erano i detentori del titolo, ma Marray quest'anno non ha partecipato.

Brown ha fatto coppia con Jamie Delgado, ma ha perso nei quarti di finale contro Dominik Meffert e Philipp Oswald.

Andreas Beck e Martin Fischer hanno battuto in finale Martin Emmrich e Rameez Junaid 7–6(7–2), 6–0.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Jamie Delgado (quarti di finale)
  Martin Emmrich /  Rameez Junaid (finale)

  Tomasz Bednarek /  Andreas Siljeström (primo turno)
  Uladzimir Ihnacik /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Note 
 

Rai Open 2013
ATP Challenger Tour 2013